Thèze (Alpes-de-Haute-Provence)
Thèze (Pyrénées-Atlantiques)